Miejscowości na Ukrainie
 Lisowe – wieś w obwodzie dniepropetrowskim, rejonie krzyworoskim
 Lisowe – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
 Lisowe – osiedle typu miejskiego w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie ołeksandriwskim
 Lisowe – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie rokicieńskim
 Lisowe – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie barskim, nad Ladową, dopływem Dniestru
 Lisowe – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie olewskim